Transformada Discreta de Fourier
 Teoria del funcional de la densitat